O11 steht für:
 O11, ICD-10-Code für eine vorher bestehende Hypertonie während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O10-O16
 O11, FAA-Code für den Stilwell/Cherokee Nation Airport in Stilwell, Oklahoma, Vereinigte Staaten

O11